Pikes Hotel à Ibiza.
 Pikes est le 69e album de Buckethead.
 Pikes Peak montagne
 Le Pikes Peak International Hill Climb est une course de côte, qui se tient sur la montagne de Pikes Peak.